Club Atlético Peñarol puede designar:

 al Club Atlético Peñarol de Uruguay.
 al Club Atlético Peñarol (Mar del Plata), de Argentina.